Résultats du Grand Prix de Saint-Marin 1999, couru sur le circuit Enzo et Dino Ferrari près d'Imola le .

Classement

Classement par tour 

Nombre rouge indique que la voiture est au stand dans ce tour.

Pole position et record du tour 
 Pole position : Mika Häkkinen en 1 min 26 s 362 (vitesse moyenne : 205,507 km/h).
 Meilleur tour en course : Michael Schumacher en 1 min 28 s 547 au  (vitesse moyenne : 200,436 km/h).

Tours en tête 
 Mika Häkkinen : 17 (1-17)
 David Coulthard : 18 (18-35)
 Michael Schumacher : 27 (36-62)

Statistiques 
  pour Michael Schumacher.
  pour Ferrari en tant que constructeur.
  pour Ferrari en tant que motoriste.

1999
Sport en Italie en 1999
Saint-Marin
Sport à Imola
Sport en mai 1999